Chlamydopsis är ett släkte av svampar. Chlamydopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chlamydopsis